Název Mokrá Lhota mají dvě sídla:
 Mokrá Lhota (Nové Hrady), část obce Nové Hrady v okrese Ústí nad Orlicí
 Mokrá Lhota (Bystřice), část obce Bystřice v okrese Benešov

 Mokrá Lhota